Аргентинец Хуан Мартин дель Потро подтверждает свой прошлогодний титул.

Сеянные 
Все сеянные участники начинают турнир со второго круга.

  Энди Роддик (Финал)
  '''Хуан Мартин дель Потро (Титул)
  Жо-Вильфрид Тсонга (Второй раунд)
  Фернандо Гонсалес (Полуфинал)
  Робин Сёдерлинг (Четвертьфинал, снятие с турнира)  Марин Чилич (Второй раунд)
  Томми Робредо (Второй раунд)
  Томаш Бердых (Четвертьфинал)

<li>  Марди Фиш (Второй раунд)
<li>  Томми Хаас (Четвертьфинал)
<li>  Иво Карлович (Четвертьфинал)
<li>  Виктор Троицки (Второй раунд, снятие с турнира)<li>  Игорь Андреев (Второй раунд)
<li>  Дмитрий Турсунов (Второй раунд)
<li>  Дуди Села (Второй раунд)
<li>  Сэм Куэрри ''(Третий раунд)

Основной турнир

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Финальные раунды

Примечания

Ссылки 
Сетка основного турнира
Сетка квалификации

Legg Mason Tennis Classic 2009